Mitologia: 
 Negret (mitologia)
 Micologia: 
 Fredolic
 Zoologia
 Negret (tauró)
 Biologia:
 Negret (olivera)